Појам Кол може да се односи на:
 Кол (Марна),
 Кол (река), је река у Француској
 Џо Кол, је енглески фудбалер
 Ешли Кол, је енглески фудбалер
 Хелмут Кол, је немачки политичар